Teemu Sillanpää, né le  à Helsinki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de Défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1988-1989 || Kiekko-Espoo || I-divisioona
|| 40 || 7 || 4 || 11 || 28 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Kiekko-Espoo || I-divisioona
|| 39 || 4 || 11 || 15 || 6 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Hockey Reipas || SM-liiga
|| 42 || 3 || 4 || 7 || 22 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 47 || 4 || 7 || 11 || 50 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 48 || 10 || 9 || 19 || 40 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 50 || 4 || 10 || 14 || 38 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 1995-1996 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 49 || 7 || 8 || 15 || 48 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 45 || 10 || 11 || 21 || 42 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1997-1998 || Kiekko-Espoo || SM-liiga
|| 47 || 10 || 7 || 17 || 57 || 8 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 1998-1999 || Starbulls Rosenheim || DEL
|| 51 || 3 || 15 || 18 || 56 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Starbulls Rosenheim || DEL
|| 56 || 2 || 5 || 7 || 76 || 11 || 4 || 2 || 6 || 6
|-
| 2000-2001 || Frölunda HC || Elitserien
|| 47 || 1 || 3 || 4 || 75 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en avril 1971
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur des Frölunda Indians
Défenseur de hockey sur glace